DEST : cartel de la Deutsche Erd- und Steinwerke
DEST : Diplôme d'études supérieures techniques
Dest : un film
 Sergiño Dest, joueur de soccer américain